Live at Montreux je název hudebních alb živě natáčených na tradičním Montreux Jazz Festivalu:

 Canned Heat: Live at Montreux 1973
 Cooper, Alice: Live at Montreux 2005 (CD/DVD)
 Deep Purple: Live at Montreux 1996 (CD/DVD)
 Deep Purple: Live at Montreux 2006: They All Came Down to Montreux (CD/DVD)
 Deep Purple: Live at Montreux 2011 (CD/DVD)
 Moore, Gary: Live at Montreux 2010 (DVD)
 Oldfield, Mike: Live at Montreux 1981 (DVD)
 Jethro Tull: Live at Montreux 2003 (2CD/DVD)
 Reed, Lou: Live at Montreux 2000
 Yes: Live at Montreux 2003 (2CD/DVD)